Kullerglansbaggar (Brachypteridae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1846. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Kateretidae. Enligt Catalogue of Life ingår kullerglansbaggar i överfamiljen Cucujoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brachypteridae 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar